Dans le contexte du début de la guerre froide, l'histoire du conseil de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique a débuté à sa création en 1947 par le National Security Act, loi qui sera amendée en 1949.

Liens externes 

 Histoire du conseil de sécurité nationale 1947-1997 sur le site de la Maison Blanche sous l'administration Bush

Branche exécutive du gouvernement des États-Unis